

Carriera 
Nel circuito ITF ha vinto 26 titoli di cui 10 in singolare e 16 in doppio.

Professionista dal 2009, ha perso al primo turno di qualificazioni degli US Open del 2011 e di quelli del 2014.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (10)

Sconfitte (13)

Doppio

Vittorie (16)

Sconfitte (15)

Collegamenti esterni